Operatie Shah Eufraat (2015)
 Operatie Eufraatschild (2016)
 Operatie Olijftak (2018)
 Operatie Vredesbron (2019)
 Operatie Lenteschild (2020)